Weilbacher ist der Familienname folgender Personen:
 Britta Weilbacher, deutsche Maskenbildnerin
 Julian Jens Weilbacher, deutscher Mediziner 
 Robert Weilbacher (1946–2020), mikronesischer Politiker und Gouverneur des Staates Kosrae

Siehe auch:
 Weilbächer